Devaki (देवकी) è una figura mitologica dell'Induismo: è la moglie di Vasudeva e madre di Krishna e Balarāma.

Storia 
Devaki era la figlia di Devaka, il fratello più giovane del re Ugrasena di Mathura. Devaki e Vasudeva furono imprigionati da Kamsa, fratello di Devaki, in seguito alla profezia che uno dei loro figli, un giorno, lo avrebbe ucciso. Devaki ebbe otto figli e Kamsa riuscì ad ucciderne sei. Il settimo, Balarāma, riuscì a scappare trasferendosi nel grembo di un'altra donna per intervento di Visnù. L'ottavo figlio, Krishna (incarnazione di Vishnu), nacque a mezzanotte e fu scambiato con una bambina un'incarnazione della dea Yoga-Nidra o Maya) nata nel frattempo dal ventre di Yashoda, moglie di Nanda. Kamsa decise di uccidere la bambina, che scomparve prodigiosamente sotto i suoi occhi. Krishna fu affidato a Nanda e cresciuto nel vicino villaggio di Gokul. Quando Kamsa si rese conto che Krishna era stato messo in salvo liberò i due sposi ed essi poterono vivere a Mathura. Si ritiene che il concepimento di Krishna, come quello di Balarama,  non sia il frutto di un rapporto sessuale ma di "trasferimento" divino. La tradizione indù dice in proposito che Vishnu si strappò due capelli, uno bianco e uno nero; cadendo sul grembo di Devaki, il capello bianco avrebbe concepito Balarama, mentre il capello nero avrebbe successivamente concepito Krishna, incarnazione dello stesso Vishnu. Vasudeva e la sua seconda moglie Rohini Devi ebbero una figlia, Subhadra, che sposò Arjuna e diventò madre di Abhimanyu. Dopo di ciò, col resto della popolazione di Mathura, si spostarono tutti a Dwaraka.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Personaggi del Mahābhārata